EarthBound — серия из трёх игр, в Японии известна как Mother. 
 EarthBound — игра из серии EarthBound, в Японии известная как Mother 2. 
 Earthbound — концертный альбом группы King Crimson.